La Liga Nacional de Samoa 2021 fue la edición número 31 de la Liga Nacional de Samoa. Inició el 18 de mayo y terminó el 27 de noviembre.

Participantes 
 Fa'atoia United
 Kiwi FC
 Lion Judah FC (P)
 Lupe ole Soaga SC (C)
 Moata'a FC
 Sogi SC
 Togafuafua FC
 USP FC (P)
 Vaipuna SC
 Vaitele Uta SC
 Vaiusu SC
 Vaivase-Tai FC

Tabla General 
Actualizado el 23 de Noviembre de 2021''

Véase también 
 Liga de Campeones de la OFC 2022

Referencias 

Samoa en 2021
Fútbol en 2021
2021